Maumusson (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Maumusson (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary